L'Angélus, prière catholique.
 L'Angélus, tableau de Jean-François Millet.
 L'Angélus, établissement éducatif religieux de l'Institut du Bon-Pasteur.
 L'Angelus, bière du Nord.
 L'Angélus, un groupe musical américain.
 Angelus, un personnage de la série Buffy contre les vampires.
 Langélus, un personnage de la bande dessinée Astérix.
 Château Angélus, un domaine viticole réputé du bordelais.
 L'Angélus, un bateau gréé en cotre.
Angelus est aussi le prénom choisi par le poète mystique allemand du  Johannes Scheffler (1624-1677) pour son pseudonyme : Angelus Silesius (soit en français : « l'ange / le messager de Silésie »).
 Angélus est un mélodie de Camille Saint-Saëns sur une poésie de Pierre Aguétant.